Benvenuto Volpato – partigiano e antifascista italiano
Cadão Volpato – musicista brasiliano
Cesare Volpato – cestista italiano
Cristian Volpato – calciatore italiano
Gianfranco Volpato – calciatore italiano
Giovanna Volpato – atleta italiana
Giovanni Volpato – incisore italiano
Giovanni Battista Volpato – pittore italiano
Paola Volpato – attrice cilena
Regina Volpato – giornalista brasiliana
Rey Volpato – calciatore italiano
Roberto Volpato Neto – calciatore brasiliano